Вигмунд (, умер в ) — король Мерсии (840), сын Виглафа.

Родословная

Биография 
Вигмунд, возможно, правил Мерсией короткое время, после смерти отца. Однако по другой версии, он был соправителем Виглафа и умер ещё при его жизни, а престол Мерсии унаследовал сразу Вигстан.

Литература

Ссылки 
 

Короли Мерсии IX века
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения